Contact Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Contact Mountain (Kanada), im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Contact Mountain (Montana)	
 Contact Mountain (Washington)